Всеволод Константинович Чайкин (род. 30 ноября 1935, Днепропетровск — октябрь 1996) — украинский актер; народный артист УССР с 1981 года.

Биография 
Родился 30 ноября 1935 года в Днепропетровске . В 1953-1956 годах учился в Харьковском театральном институте (преподаватель — И. А. Марьяненко), в 1956 — 1959 годах — в Киевском институте театрального искусства имени И. К. Карпенко-Карого .

С 1959 по 1961 год работал в Днепропетровском украинском драматическом театре им. Г. Шевченко, с 1961 по 1996 год — в Харьковском театре юного зрителя имени Ленинского комсомола .

Награждён орденом Дружбы народов .

Умер в октябре 1996 года.

Роли 
Среди ролей:

 Тарас Шевченко (Тарасова юность) В. Суходольского);
 Яичница («Женитьба» М. Гоголя);
 Бубнов («На дне» М. Горького);
 Карлсон («Новые приключения Карлсона» по А.А. Линдгрен).
 В. И. Ленин («Именем революции» М.В. Шатрова).

Литература

Ссылки 
 Чайкін Всеволод Костянтинович // Шевченківська енциклопедія: — Т. 6: Т—Я : у 6 т. / Гол. ред. М. Г. Жулинський. — Київ : Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка, 2015. — С. 704—705.

Народные артисты Украинской ССР
Актёры театра СССР
Актёры театра Украины
Выпускники театрального института имени Карпенко-Карого
Родившиеся в Днепре
Кавалеры ордена Дружбы народов
Умершие в 1996 году
Родившиеся в 1935 году
Родившиеся 30 ноября
Актёры по алфавиту
Персоналии по алфавиту